Esteban Alberto Jorge de Schaumburg-Lippe (Bückeburg, 10 de octubre de 1846-ibidem, 29 de abril de 1911) fue un gobernante del pequeño principado de Schaumburg-Lippe.

Biografía 
Nació en Bückeburg, hijo del príncipe Adolfo I de Schaumburg-Lippe y de la princesa Herminia de Waldeck-Pyrmont (1827-1910).

Sucedió como príncipe de Schaumburg-Lippe a la muerte de su padre el 8 de mayo de 1893 y reinó hasta su muerte el 29 de abril de 1911 en Bückeburg. Fue sucedido por su hijo, que se convirtió en Adolfo II.

Matrimonio y descendencia 
Jorge se casó el 16 de abril de 1882 en Altemburgo con la princesa María Ana de Sajonia-Altemburgo, una hija del príncipe Mauricio de Sajonia-Altemburgo.

Tuvieron nueve hijos:

Adolfo II (1883-1936), príncipe de Schaumburg-Lippe.
Mauricio Jorge (1884-1920).
Pedro (1886-1886).
Wolrad (1887-1962), príncipe titular de Schaumburg-Lippe.
Estaban (1891-1965).
Enrique (1894-1952).
Margarita (1896-1897).
Federico Cristián (1906-1983).
Isabel (1908-1933).

Bodas de plata 
Con ocasión de las bodas de plata de su matrimonio en 1907, el emperador Guillermo II de Alemania regaló a Jorge y María Ana el Castillo de Schaumburg, sede ancestral de la familia. El castillo había estado controlado por los Hohenzollern desde que el abuelo de Jorge se puso del lado de los austríacos en la guerra austro-prusiana de 1866. El regalo también significaba un reconocimiento al apoyo de Jorge en la disputa sobre la sucesión al trono de Lippe-Detmold.

Condecoraciones 
  Reino de Prusia:
 Caballero de la Orden del Águila Roja, 1ª Clase, 8 de enero de 1867
 Caballero de Honor de la Orden de San Juan, 27 de julio de 1884
 Caballero de la Orden del Águila Negra, 6 de enero de 1894; con Collar, 17 de enero de 1894
 : Gran Cruz de la Orden de la Corona de Wurtemberg, 1872
 :
 Caballero de la Orden de la Fidelidad, 1893
 Caballero de la Orden de Bertoldo I, 1893
 : Caballero de la Orden de San Huberto, 1893
 : Caballero de la Orden de la Corona de Ruda, 1895
 : Caballero de la Orden del Elefante, 5 de mayo de 1896
   Austria-Hungría: Gran Cruz de la Orden de San Esteban, 1899

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Príncipes de Schaumburg-Lippe
Nobles de Alemania del siglo XIX
Nobles de Alemania del siglo XX
Nacidos en Bückeburg